Задник:
 Задник — задняя часть обуви.
 Задник — часть театральной или студийной декорации.
 Задник, в фотографии — съёмная задняя часть некоторых моделей фотоаппаратов, содержащая плёнку или матрицу.
 Задник — жаргонное название фонаря заднего хода.